Inland Empire může znamenat:

V geografii:
 Inland Empire (Kalifornie), geografická oblast v Jižní Kalifornii
 Inland Empire (Inland Northwest), geografická oblast zahrnující východní Washington a severní Idaho

V oblasti zábavy:
 Inland Empire, film Davida Lynche z roku 2006
 Inland Empire Magazine, lifestylový magazín zaměřený na zábavu, stravování a další témata týkající se metropolitní oblasti Inland Empire v jižní Kalifornii